В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of California 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Кріс Еверт і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Бетті Стов 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (фінал)

<li> Кріс Еверт /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of California